Farinha - o produto obtido do cereal moído;
Farinha múltipla ou Farinha multimistura - complemento alimentar para o combate à desnutrição infantil.
Ou ainda:
Barragem da Farinha - barragem brasileira do município de Patos, estado da Paraíba;
Rio da Farinha - rio brasileiro do município de Patos, estado da Paraíba;
Cocaína - no Brasil, chamada dentre os usuários de "farinha";
Cissampelos sympodialis - uma espécie de planta da família Menispermaceae.

Desambiguação